dy – osad jeziorny
 Dy – symbol dysprozu
 DY – kod IATA